De Zweedse voetbalclub Djurgårdens IF speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Djurgårdens IF

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Djurgårdens IF
Djurgårdens IF